Пряка демокрация е политическа партия в България. Преименувана през 2014 г. от партия „Реформа“, основана през 2005 г. Седалището ѝ е разположено на адрес: ж.к. Гоце Делчев 41А, бл. Б в град София. Неин основател и председател е Петър Клисаров.

Национален политически съвет 
Национален политически съвет (към 4 юли 2021 г.):

 Председател: Петър Клисаров
 Заместник-председател: Калин Павлов
 Членове: Красимир Янев, Борис Цанков, Никола Додов
 Контролен съвет: Никола Додов, Красимир Стоянов, Иван Казаков

Участия в избори

Парламентарни избори

април 2021 г. 
На 17 февруари партията внася 3347 подписа в Централната избирателна комисия за участие в парламентарните избори през април 2021 г. На 2 март в ЦИК е изтеглен жребият за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, партия „Пряка демокрация“ е с №30.

При 50,61% избирателна активност и 100% обработени протоколи партията получава 0,11% подкрепа (или 3 408 гласа).

юли 2021 г. 
На парламентарни избори през юли 2021 г. партията е избрана да участва с бюлетина № 14 след жребий изтеглен в ЦИК на 9 юни 2021 г.

При 42,19% избирателна активност и 100% обработени протоколи партията получава 0,12% подкрепа (или 3 143 гласа).

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г., юли 2021 г., и ноември 2021 г. (по избирателни райони):

Избори за Европейския парламент

2019 г. 
На изборите за Европейския парламент през 2019 г. партията е избрана да участва с бюлетина № 17. Изборите се провеждат на 26 май, при 32,64% избирателна активност партията получава 0,12% подкрепа (или 2 425 действителни гласа).

Резултати по избирателни райони:

Източници

Външни препратки 
  

Политически партии в България
Пряка демокрация
Основани в България през 2014 година